Paula Fernandes é o primeiro álbum de estúdio da cantora brasileira Paula Fernandes, lançado em 1993 pela Ipanema Discos. Foi lançado quando a cantora era criança e atualmente não é considerado parte da sua discografia oficial.

Lista de Faixas

LP 

Álbuns de Paula Fernandes
Álbuns de 1993